James Hines ist der Name folgender Personen:

* James Hines (Wrestler) (Ringname Bobby Fulton; * 1960), US-amerikanischer Wrestler 
 James Ray Hines (* 1946), US-amerikanischer Sprinter, siehe Jim Hines